¤

Josef Fischer puede referirse a:

 Josef Fischer (1865-1953), ciclista alemán;
 Josef Fischer (1959-2019), motociclista austríaco;